Pröven oder Prøven steht für:
 Pfründe (niederdeutsch Pröven)
Prøven, Name und Namensbestandteil (aktuelle und/oder frühere Namensvarianten) von Orten in Grönland